Argentína
Santa Eufemia, település Córdoba tartományban, Juárez Celman megyében

 Olaszország
Santa Eufemia, műemlék Ravennában

 Spanyolország
Santa Eufemia, település Córdoba tartományban